Bouton ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Bouton (1908–??), französischer Ruderer
 Charles Leonard Bouton (1869–1922), US-amerikanischer Mathematikprofessor
 Charles Marie Bouton (1781–1853), französischer Maler und Lithograf
 Georges Bouton (1847–1938), französischer Konstrukteur und Automobilpionier
 Jim Bouton (1939–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 Louis Bouton (1800–1878), französisch-mauritischer Botaniker
 Maurice Bouton (1892–1965), französischer Ruderer
 Max Bouton (* 1960), französischer Kampfkunst-Meister
 Philipp Ludwig Siegmund Bouton des Granges (1731–1801), königlich-preußischer Generalmajor

 der Name einer französischen Adelsfamilie, siehe Bouton (Adelsgeschlecht)

Ort:
 Bouton (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten

Film:
 Bouton (Film), Schweizer Dokumentarfilm (2011)

Medizin:
 knopfartige, diphtheroid-nekrotisierende Herde in einer Schleimhaut, siehe z. B. Klassische Schweinepest

Unternehmen:
 De Dion-Bouton, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Bouton Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Button
 Buton (Begriffsklärung)